Светлогорское — название населённых пунктов.

Россия 
 Светлогорское — село в Абинском районе Краснодарского края

Украина 
 Светлогорское — село в Криничанском районе Днепропетровской области.
 Светлогорское — посёлок городского типа в Раздельнянском районе Одесской области.
 Светлогорское — село в Кобелякском районе Полтавской области.

См. также 
 Светлогорск